Новое Погорелово — село в Карсунском районе Ульяновской области. Является административным центром Новопогореловского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Букава у её впадения в Сухую Карсунку.

История 
Образовано в конце XVII века, когда начали раздавать служилым людям землю из Мало-Карсункой крепости (ныне, c. Старое Погорелово) Симбирской черты, отсюда и приставка в название — Мало-Карсунский Выселок. Затем переименован в Новое Погорелово. 

В 1876 году в селе появилось церковно-приходское попечительство, а в 1878 году — деревянный храм. В 1900 году в Мало-Карсунском выселке было 370 дворов, в которых проживало 2479 человек. Также в селе работала земская школа.

Население

Известные люди 

 Кошечкин, Борис Кузьмич —  Герой Советского Союза (1944) и генерал-майор (2008). В 1938–1939 годах работал учителем в Ново-Погореловской неполной средней школе.

Достопримечательности 

 Родник, святой источник Тихвинской иконы Божией Матери.

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района